Plaats in Indonesië
 Tegalarum (Borobudur), een plaats in het bestuurlijke gebied Magelang in de provincie Midden-Java
 Tegalarum (Jaken), een plaats in het bestuurlijke gebied Pati in de provincie Midden-Java
 Tegalarum (Margoyoso), een plaats in het bestuurlijke gebied Pati in de provincie Midden-Java
 Tegalarum (Mranggen), een plaats in het bestuurlijke gebied Demak in de provincie Midden-Java
 Tegalarum (Sempu), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyuwangi in de provincie Oost-Java